Daget ist der Familienname von

 Jacques Daget (1919–2009), französischer Ichthyologe
 Philippe Daget, Agraringenieur	
 Serge Daget (1927–1992), Schriftsteller